El Torneig d'Halle 2016, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2016, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 24a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de juny de 2016 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista local Florian Mayer va guanyar el títol sent el número 192 del rànquing individual, el vencedor amb rànquing més baix des de Nicolas Mahut a 's-Hertogenbosch l'any 2013, que era el 250.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016